Карріо́н () — прізвище

Люди 

 Данієль Алкідес Карріон (1857—1885) — перуанський студент-медик, який здійснив героїчний дослід самозараження.
 Енріке Карріон (1967) — кубинський боксер, чемпіон світу.
 Педро Карріон (1971) — кубинський боксер, призер чемпіонатів світу.
 Херонімо Карріон (1804—1873) — еквадорський політик, президент країни з вересня 1865 до листопада 1867 року.

Інше 
 Карріон-де-Калатрава — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-Ла-Манча, у провінції Сьюдад-Реаль.
 Карріон-де-лос-Кондес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Кастилія-і-Леон, у провінції Паленсія.
 Карріон-де-лос-Сеспедес — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Севілья.